Cet article détaille la liste des stations du tramway de Bâle.

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 6

Ligne 8

Ligne 10

Ligne 11

Ligne E11

Ligne 14

Ligne 15

Ligne 16

Ligne 17

Ligne 21

Notes et références

Voir aussi

Lien interne 
 Tramway de Bâle

Bâle
Stations